I Got You може означати:

I Got You (I Feel Good) (альбом) - альбом Джеймса Брауна 1966 року
"I Got You (I Feel Good)" - сингл Джеймса Брауна 1966
"I Got You"  - пісня Крейга Могргана 2005
"I Got You" - пісня Двайта Йокама 1989
"I Got You" - пісня Леони Льюїс 2009
"I Got You" - пісня Джека Джонсона 2013
"I Got You" - пісня Ніка Картера 2003
"I Got You" - пісня Split Enz 1979
"I Got You" - пісня Shenandoah 1991
"I Got You" - пісня Thompson Square2011
"I Got You"  - пісня Badfinger
"I Got You" - пісня Бібі Рекси 2016
"I Got You (At the End of the Century)" - пісня Wilco із Being There
"I Got You" - пісня Karmin із Leo Rising
"I Got You" - пісня Leona Lewis із I Am (2015)
"I Got You" - пісня Stone Temple Pilots із No. 4
"I Got You" - пісня Train із Save Me - San Francisco
"I Got You" - пісня Вітні Г'юстон із I Look to You
"I Got You" - пісня Ciara із Jackie
"I Got U" - пісня Дюка Дюмона 2008
"I Got U" - пісня Селени Гомес та the Scene із Kiss & Tell

Див. також 
"I Got You Babe" - пісня Sonny & Cher 1965
I've Got You - альбом Gloria Gaynor 1976